Джозеф Эдвард Бреннан (; р. 2 ноября 1934, Портленд, штат Мэн, США) — американский политик-демократ, 70-й губернатор штата Мэн. В настоящее время является специальным уполномоченным Федеральной морской комиссии.

Биография 

Бреннан родился в Портленде, Мэн. Учился в Бостонском колледже, юридической школе университета Мэна и юридической школе Пибоди. В 1965 году был избран в Палату представителей Мэна. До этого он работал прокурором округа Камберленд. В 1971 году проиграл выборы. В 1973—1975 годах был сенатором штата Мэн. В 1974 году баллотировался на должность губернатора Мэна, но проиграл Джорджу Митчеллу, будущему Сенатору. Он же и назначил Бреннана в 1975 году Генеральным прокурором штата. В 1978 году баллотировался снова, и на этот раз победил. Переизбран в 1982-м. В 1986 году баллотировался в Палату представителей от своего родного округа. Победил, набрав 53 % голосов избирателей.

В 1990 году пытался переизбраться, но проиграл, как и снова в 1994-м. В 1996 году пытался занять освободившееся место в Сенате, но на выборах его победила Сьюзан Коллинз.

В 1999 году президент Клинтон назначил Бреннана специальным уполномоченным Федеральной морской комиссии, небольшом независимом ведомстве, которое регулирует морские торговые связи США с зарубежными странами.

Ссылки 
 Биографический справочник Конгресса США

Губернаторы Мэна
Члены Палаты представителей от штата Мэн
Члены Демократической партии США
Выпускники Средней школы Шеверуса
Выпускники Бостонского колледжа
Выпускники Университета Мэна
Выпускники Школы права Университета Мэна